Commodore [komodór] může znamenat:

 komodor, námořní hodnost

příjmení
 Mike Commodore (* 1979), kanadský hokejový obránce

počítače
 Commodore International
 Commodore 64, osmibitový počítač
 Commodore 128, osmibitový počítač

jiný význam
 Commodore Barry Bridge, most přes řeku Delaware River v USA,
 Holden Commodore, australský automobil